Brendan Kerry (ur. 18 listopada 1994 w Sydney) – australijski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2014, 2018, 2022), uczestnik mistrzostw świata i czterech kontynentów, medalista zawodów z cyklu Challenger Series, 8-krotny mistrz Australii seniorów (2012, 2014–2020) i dwukrotny mistrz Australii juniorów (2010, 2011).

Jego matka Monica MacDonald była łyżwiarką figurową występującą w parach tanecznych, a następnie została jego trenerką. Ma o dwa lata młodszą siostrę Chantelle, która reprezentuje Australię w parach tanecznych.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Australijscy łyżwiarze figurowi
Australijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Sydney
Urodzeni w 1994